, est un album du groupe de pagan folk Omnia.

Liste des titres 

Live show intro
Tine Bealtine
Auta Luonto
The Sheenearlahi Set
Niiv
Free
Toys in the Attic
I don’t Speak Human
Alive!
Wytches Brew
Richard Parker's Fancy
Dance Until We Die
Love in the Forest
Noodle the Poodle
Saltatio Vita
Etrezomp-ni-kelted
Fee Ra Huri
Morrigan

Liens externes 
 

Album d'Omnia
Album musical sorti en 2012